Wooten ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Wooten (* 1989), deutsch-amerikanischer Fußballspieler
 Billy Wooten, US-amerikanischer Vibraphonist
 Dudley G. Wooten (1860–1929), US-amerikanischer Politiker
 Francis Hall Wooten (1822–1863), US-amerikanischer Politiker
 Gail Wooten (* 1956), neuseeländische Hürdenläuferin und Sprinterin
 John Wooten (* 1936), US-amerikanischer Footballspieler
 Rob Wooten (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Shawn Wooten (* 1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tito Wooten (* 1971), US-amerikanischer Footballspieler
 Victor Wooten (* 1964), US-amerikanischer Bassist